Unic (supermarkt), een voormalige Belgische supermarktketen;
 UniC, een school in Nederland;
 Unic (automerk), een Frans auto- en vrachtwagenmerk.